Canarana ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Canarana (Bahia)
 Canarana (Mato Grosso)

Es ist zudem der einheimische Name der Pflanzenart Hymenachne amplexicaulis, die im Amazonasgebiet häufig vorkommt, Namensgeber für die brasilianisches Gemeinden.